Die Episodenliste von Zimmer frei! gibt einen Überblick über die prominenten Gäste in der von Christine Westermann und Götz Alsmann moderierten Fernsehshow des WDR. Die erste Sendung wurde am 9. Juli 1996 mit Gast Karl Moik ausgestrahlt. Seitdem wurden mehr als 690 Episoden und 33 Specials produziert. Die Episode 216 mit Udo Jürgens vom 2. Mai 2002 wurde zuerst in Das Erste um 20:15 Uhr ausgestrahlt und hatte eine Länge von 90 Minuten.

Am 25. September 2016 wurde die Sendung mit einer zweistündigen Abschiedsparty nach mehr als zwanzig Jahren eingestellt.

Jahrgänge

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 

Quellen: WDR.de

Specials 

Quelle: www.wunschliste.de

Weblinks 
 zimmerfrei.de: Offizielle Internetseite von Zimmer frei!
 fernsehserien.de: Episodenführer

Einzelnachweise 

Zimmerfreiepisoden